Plaats in Indonesië
 Ujong Blang (Banda Sakti), een plaats in het bestuurlijke gebied Lhokseumawe in de provincie Atjeh
 Ujong Blang (Kuta Baro), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Ujong Blang (Kuta Blang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh